Lobenstein heißen folgende geographische Objekte:
 Bad Lobenstein, Stadt im Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Lobenstein (Röhrnbach), Ortsteil der Marktgemeinde Röhrnbach im Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Groß Lobenstein, bis 1911 Lubstein, Kreis Löbau, Westpreußen, 1942 bis 1945 Großlobenstein, Kreis Neumark, Westpreußen, seit 1945: Lubstyn, Gmina Lubawa, Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Klein Lobenstein, bis 1920 Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Lubstynek, Gmina Lubawa, Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Lobenstein (Gemeinden Oberneukirchen, Zwettl), Ortschaft von Oberneukirchen und Zwettl an der Rodl, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Úvalno, Gemeinde im Okres Bruntál, Tschechien
Baulichkeiten:
 Burgruine Lobenstein (Mühlviertel) in Oberösterreich
 Burgruine Lobenstein (Oberpfalz) bei Zell in der Oberpfalz
 Burgruine Lobenstein (Thüringen) in Bad Lobenstein in Thüringen
 Burgstall Lobenstein abgegangene Burg bei Röhrnbach im Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Lobenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Anja Lobenstein-Reichmann (* 1967), deutsche Germanistin und Linguistin
 Anne Lobenstein (* 1995), deutsche Bobsportlerin
 Axel Lobenstein (* 1965), deutscher Judoka
 Beate Lobenstein (* 1970), deutsche Schwimmerin
 Caterina Lobenstein (* 1983), deutsche Journalistin
 Joe Lobenstein († 2015), britischer Politiker
 Walter Lobenstein (* 1930), deutscher Schriftsteller, Lyriker, Essayist und Herausgeber

Lobenstein, Weiteres:
 Hofer von Lobenstein, ein Pfälzer Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Loebenstein